Tobol kan syfta på:
 Tobol, flod i Kazakstan och Ryssland
 Tobol (ort), ort i Kazakstan 
 Tobol (by), by i Värmlands län, Sverige